Кеннет (Кенни) «Джет» Смит (; родился 8 марта 1965, Куинс, Нью-Йорк) — американский баскетболист.

Ранние годы 

Кенни Смит родился в Куинсе, самом большом по территории боро Нью-Йорка, там же начал играть в баскетбол, когда учился в средней школе Арчбишоп Моллой, команду которой на протяжении 55 лет, вплоть до своей смерти в 2013 году, тренировал неувядающий Джек Карран. После школы поступил в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, где выступал за команду «Северная Каролина Тар Хилс», главным тренером которой в течение 36 лет (1961—1997) был член баскетбольного Зала славы (с 1983 года) Дин Смит.

Карьера в НБА 

Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. В 1987 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Сакраменто Кингз». Позже выступал за команды «Атланта Хокс», «Хьюстон Рокетс», «Детройт Пистонс», «Орландо Мэджик», «Денвер Наггетс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезонах 1993/1994 и 1994/1995 годов Смит становился чемпионом НБА в составе «Рокетс». В первой игре финала НБА 1995 года против «Орландо Мэджик» он сделал семь точных трёхочковых бросков, включая бросок, отправивший встречу в овертайм, в котором «Хьюстон Рокетс» дожал соперника, выиграв матч со счётом 120—118. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1988). В 1987 года включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 737 игр, в которых набрал 9397 очков (в среднем 12,8 за игру), сделал 1454 подбора, 4073 передачи, 759 перехватов и 65 блокшотов.

Последующая деятельность 

В 1998 году Смит присоединился к «Turner Sports», подразделению «Turner Broadcasting System», дочерней организации компании «Time Warner», ответственному за спортивные трансляции на каналах TBS, TNT, TruTV и других. В настоящее время работает в команде спортивного комментатора Эрни Джонсона в программе «Inside the NBA», где вместе с Чарльзом Баркли и Шакилом О’Нилом выступает в роли баскетбольного аналитика НБА. В 2001 году Кенни стал обладателем премии «Sports Emmy Award» в Outstanding Studio Show. Изредка появляется в качестве аналитика на NBA TV. Он также занимал должность аналитика на канале MSG Network, в 2005—2008 годах обслуживал матчи с участием команды «Нью-Йорк Никс», а также работал в качестве аналитика на канале CBS Sports во время финала четырёх турнира NCAA.

2 сентября 2006 года, после двух лет знакомства, Смит женился на английской фотомодели Гвендолин Осборн, которая выступает в шоу «The Price Is Right». В этом браке Гвендолин родила двух детей — сына Маллоя Смита (родился 26 марта 2008 года) и дочь Оливию Смит (родилась 29 сентября 2012 года).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Выпускники Средней школы архиепископа Моллоя
Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Денвер Наггетс»
Родившиеся в Куинсе
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)